

Урожайне — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Урожайне — село, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область
 Урожайне — село, район Магжана Жумабаєва, Північно-Казахстанська область
 Урожайне — село, Сарикольський район, Костанайська область

Урожайне — село, Совєтський район, Алтайський край

Урожайне — село, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Урожайне — село, Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Урожайне — село, Вінницька область, Тиврівський район
 Урожайне — село, Дніпропетровська область, Томаківський район
 Урожайне — село, Запорізька область, Токмацький район
 Урожайне — село, Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район
 Урожайне — село, Херсонська область, Бериславський район
 Урожайне — село, Чернігівська область, Бобровицький район
 Урожайне — селище, Донецька область, Великоновосілківський район
 Урожайне — селище, Луганська область, Антрацитівський район

 Урожайне — колишнє селище Новоархангельського району Кіровоградської області, виключене з облікових даних рішенням 23-ї сесії Кіровоградської обласної ради 6-го скликання у зв'язку з переселенням жителів до інших населених пунктів